Марксистский феминизм () — направление феминизма, видящее основы гендерного неравенства и угнетения женщины в институтах частной собственности и капитализма. Частная собственность, давшая начало экономическому неравенству, зависимости, политическому и бытовому противостоянию полов, является корнем женского притеснения в текущем социальном контексте.

Теоретические основы 
Теоретические основы марксистского феминизма были заложены в философских трудах классиков марксизма. В первую очередь в «Женщине и социализме» (1879) Августа Бебеля, а позже в «Происхождении семьи, частной собственности и государства» (1884) Фридриха Энгельса и в Коммунистическом Манифесте (1848) Маркса и Энгельса. Значимый вклад в развитие марксистского феминизма сделали участницы социалистического революционного движения XIX—XX века Клара Цеткин, Роза Люксембург и Александра Коллонтай.

Энгельс и феминизм 
Основы марксистского феминизма заложены Фридрихом Энгельсом в анализе гендерного притеснения, сделанного в «Происхождении семьи, частной собственности и государства». Он утверждает, что подчинение женщины — это результат не биологического положения, но социальных отношений, в которых старание мужчин контролировать женский труд и половые функции постепенно укрепилось и было институциализировано в виде современной семейной ячейки. Через историческую перспективу марксизма Энгельс анализирует распространенные социальные феномены, связанные с женской сексуальной моральностью, такой как фиксации на девственности и сексуальной чистоте, уличением и жестоким наказанием женщин, нарушивших супружескую верность, и требованием от женщин подчинения мужьям. В конечном итоге Энгельс связывает эти феномены с недавним развитием исключительного контроля частной собственности патриархами растущего класса рабовладельцев в древних способах производства и настойчивым желанием убедиться в том, что их наследство будет передано их потомкам: целомудрие и верность, пишет Энгельс, приветствуется, поскольку гарантирует исключительный доступ к сексуальным и репродуктивным функциям женщины, обладаемой мужчиной класса частных собственников.

Как таковое, гендерное притеснение близко к классовому притеснению, и отношения мужчины и женщины похожи на отношения между пролетариатом и буржуазией. Субординация женщины — это форма классового угнетения, поддерживаемая (как и расизм), так как служит интересам капитала и правящего класса. Она противопоставляет мужчин женщинам и сравнительно привилегирует мужчин рабочего класса с целью заполучить их поддержку, а также легитимирует отказ класса капиталистов от оплаты домашнего труда, приписанного женщинам без оплаты (забота о детях, уборка и. т. д.). Мужчины рабочего класса поощряются сексистскими капиталистическими медиа в эксплуатации их доминирующей социальной позиции, основанной на существующих условиях, с целью укрепления условий, лежащих в их основе.

Оплачиваемый труд 
Марксистские феминисты используют традиционный марксистский анализ для анализа домашнего труда и наемной работы. Согласно Энгельсу семья как патриархальный институт требует, чтобы женщины выполняли домашнюю работу без оплаты.

В 70-е годы XX века в Италии при участии Сельмы Джеймс, Сильвии Федеричи, Мариарозы Делла Косты было основано международное движение «Зарплата за домработу» (International Wages for Housework Campaign). Оно настаивало на том, что домашняя работа лежит в основе всей индустриальной работы и забота о детях позволяет продолжение человечества, и поэтому эти неизбежные и неблагодарные задания должны быть компенсированы. Требования «Зарплат за домработу» формально призвали к экономической компенсации домашнего труда и использовали эти призывы, чтобы в наиболее общих чертах привлечь внимание к аффективному труду женщин и к тому, насколько капиталистические экономики полагаются на эксплуатационный труд женщин.

Политическое движение 
Участницы социалистического движения конца XIX — начала XX веков Клара Цеткин и Элеонора Маркс выступали против демонизации мужчин и призывали поддержать пролетарскую революцию, что позволит преодолеть неравенство между мужчинами и женщинами, насколько это возможно. Поскольку их движение уже содержало самые радикальные требования равенства мужчин и женщин, большинство марксистских лидеров, в том числе Клара Цеткин и Александра Коллонтай, противопоставляли марксистский и буржуазный феминизм вместо того, чтобы объединить их.

Ныне марксистский феминизм как таковой провозглашается Свободной социалистической партией (США) и низовым движением «Радикальные женщины» (Radical Women), в котором участвуют её активисты. «Радикальные женщины» основывают свои положения на идее, согласно которой порабощение женщин легло в основу экономической системы, основанной на частной собственности. Они утверждают, что ликвидация капиталистической экономики, основанной на прибыли, устранит все мотивы сексизма, расизма, гомофобии и других форм угнетения.

Кроме того, феминистическую направленность декларирует ряд социалистических партий и объединений, например, Левая партия в Швеции и Коалиция радикальных левых в Греции.

Известные представители 

 Август Бебель
 Симона Бовуар
 Сельма Джеймс
 Анжела Дэвис
 Мариароза делла Коста
 Рая Дунаевская
 Александра Коллонтай
 Роза Люксембург
 Ульрика Майнхоф
 Адельгейд Попп
 Фригга Хауг
 Клара Цеткин
 Барбара Эренрайх
 Сильвия Федеричи
 Надежда Крупская

Примечания

См. также 
 Анархо-феминизм
 Социалистический феминизм

Ссылки 
 Маркузе Г. Марксизм и феминизм (1974) (Перевод К. Медведева)
 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства
 Бебель А. Женщина и социализм. М.: Госполитиздат, 1959.
 Коллонтай А. М. Дорогу крылатому Эросу! (письмо к трудящейся молодежи) // Молодая гвардия. М., 1923. № 3.
 Арруцца Ч. «Несчастливый брак марксизма с феминизмом».
 Гендерный проект Российского социалистического движения (газета «Социалистка»)
 Михаил Молотов. Марксистский феминизм на сайте "Леворадикал"

Течения в феминизме
Марксизм
Левые
Социалистический феминизм